Graus bezeichnet den Ort
 Graus in Aragonien, Spanien

Graus ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Graus (* 1979), österreichische Radrennfahrerin
 František Graus (1921–1989), tschechoslowakischer Historiker
 Johann Graus (1836–1921), österreichischer Kunsthistoriker 
 Käthe Graus (1921–1974), deutsche Opern- und Operettensängerin 
 Manfred Graus (1936–2022), deutscher Boxer

Graus kann auch eine negative Empfindung bezeichnen; siehe dazu unter Grauen

 Graus  (von griech. "Greisin") ist der Name einer Fischgattung der Kyphosidae.